Con el nombre genérico Central térmica de Cartagena son conocidas cualquiera de las siguientes instalaciones:

Central térmica de Escombreras, propiedad de Iberdrola.
Engie Energía Cartagena, propiedad de Engie.
Central de ciclo combinado de Cartagena, propiedad de Naturgy.